Ciò che sapeva Maisie (What Maisie Knew) – romanzo di Henry James del 1897
 Quel che sapeva Maisie (What Maisie Knew) – film del 2012 diretto da Scott McGehee e David Siegel